Moltkeplatz steht für

 Moltkeplatz (Bonn)
 Moltkeplatz (Essen)
 Moltkeplatz (Hannover)
 Moltkeplatz (Krefeld)
 Moltkeplatz (Parchim)
 Moltkeplatz (Regensburg)